Schondorf ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Schondorf (1873–1949), deutscher Architekt und Baubeamter

Schondorf steht für:

 Schondorf am Ammersee, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech
 Schondorf, 1936 bis 1945 Name der Ortschaft Szonowice, Gemeinde Rudnik, Landkreis Ratibor, Schlesien, Polen

Siehe auch:
 Schöndorf
 Schonendorf